Bondarenko ():
 Aljona Bondarenko (* 1984), en professionel tennisspiller fra Ukraine
 Andrej Bondarenko (* 1987)
 Filip Bondarenko (1905–1993)
 Igor Bondarenko (* 1927)
 Kateryna Bondarenko (* 1986)
 Olga Bondarenko (* 1960)
 Valentin Bondarenko (1937–1961), en professionel tennisspiller fra Ukraine
 Bondarenko (månekrater)

Ukrainske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne